Shuitian bezeichnet:

 Shuitian (Weixin) (水田镇), Großgemeinde im Kreis Weixin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shuitian (Wudang) (水田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuitian (Jishui) (水田乡), Gemeinde im Kreis Jishui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shuitian (Mengzi) (水田乡), Gemeinde der Stadt Mengzi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shuitian (Qianjiang) (水田乡), Gemeinde im Stadtbezirk Qianjiang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Shuitian (Pingwu) (水田羌族乡), Nationalitätengemeinde der Qiang im Kreis Pingwu in der chinesischen Provinz Sichuan